Kolben pochází ze staroněmeckého slova kolbo (klacek, palice),   může být:

sídla
 Kolné

příjmení

 Emil Kolben (1862–1943), český inženýr a zakladatel společnosti ČKD
 Hans-Werner Kolben (1922–1945), český básník